Girdwood steht für:
 Girdwood (Alaska), eine US-amerikanische Stadt im Bundesstaat Alaska

Personen:

 Charles Hilton DeWitt Girdwood (1878–1964), meist H. D. Girdwood, kanadischer (Stereo-)Fotograf, Inhaber der 1908 gegründeten Fotoagentur Realistic Travels Publishers
 Iain Girdwood (* 1975), schottischer professioneller Computerspieler